Petar II. Karađorđević, posljednji jugoslavenski kralj
 Petar II., ruski car
 Petar II., portugalski kralj
 Petar II. Petrović Njegoš, crnogorski vladika i književnik